Austria:
 Zwentendorf an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Tulln

Inne:
 Elektrownia Jądrowa Zwentendorf